Бельс () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Лорьян, кантон Киброн. Расположена в 23 км к юго-востоку от Лорьяна и в 29  км к западу от Вана, в 10 км от национальной автомагистрали N165, на левом берегу риа, образуемого рекой Этель.

Население (2019) — 3 760 человек.

История 
В 1888 году при раскопках  в Бельсе было обнаружено 66 бронзовых топоров и золотых браслетов. Эти экспонаты выставлены в музеях Карнака, Вана и Музее национальной археологии в Сен-Жермен-ан-Ле. На территории коммуны также находится около двух десятков мегалитов, относящихся в основном к периоду неолита (III тысячелетие до н. э.).

Достопримечательности 
 Мегалиты Керлютю, Керпрово, Кердрюэлан и еще около двух десятков, на всей территории коммуны
 Неоготическая церковь Святого Сатурнена 1914 года 
 Комплекс зданий на острове Сен-Кадо в риа реки Этель: часовня Святого Кадока XII века и кальвария XVIII века
 Особняк Керьяргон
 Мост Пон-Лоруа через реку Этель

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 6,6 %
 промышленность — 5,9 %
 строительство — 9,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 48,0 %
 государственные и муниципальные службы — 30,3 %

Уровень безработицы (2018) — 11,7 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Морбиан — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 090 (Франция в целом — 21 730, департамент Морбиан — 21 830).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Бельса с 2008 года занимает Брюно Гоама (Bruno Goasmat). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый блок победил в 1-м туре, получив 64,04 % голосов.

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея